

Botanica 
 Salvia – genere botanico
 Salvia officinalis
 Salvia desoleana
 Salvia divinorum
 Salvia sclarea

Geografia 

 Salvia – comune italiano in provincia di Potenza, ora chiamato Savoia di Lucania
 Parco archeologico di Urbs Salvia – area archeologica delle Marche
 1083 Salvia – asteroide della fascia principale

Persone 
 Salvia – cognome italiano
 Beppe Salvia – poeta italiano
 Giuseppe Salvia – funzionario italiano, vittima della camorra

Altri progetti